Villa Fridhem kan avse:

Villa Fridhem, Kolmården, en villa i Norrköpings kommun
Villa Fridhem, Västerhejde, en  villa på Gotland
Villa Fridhem, Gärdet, en villa på Gärdet, Norra Djurgården
Villa Fridhem, Frescati, en villa på Frescati, Norra Djurgården
Villa Fridhem, Lidingö, ritad av Hugo Rahm
Villa Fridhem, Opgrimbie, privat residens till kung Baudouin av Belgien

Se även
Fridhem
Villa Friden